M (o m) puede designar:

En los alfabetos 
 La letra latina M/m (nombre: eme; en plural: emes).
 La letra cirílica М/м.
 La letra griega Μ/μ (nombre: mi).
 La letra obsoleta griega Ϻ/ϻ (nombre: san).
 m, la nasal bilabial en el alfabeto fonético internacional.

En ciencias 
 m, símbolo del metro, la unidad de longitud en el Sistema Internacional de Unidades.
 m, símbolo de la masa, en física.
 M, símbolo del prefijo mega (del Sistema Internacional de Unidades), que representa la cantidad 106 (millón).
 m, símbolo del prefijo mili (del Sistema Internacional de Unidades), que representa la cantidad 10−3 (milésima).
 M, símbolo de la unidad de medición de molaridad, equivalente a 1mol/L.
 M, nombre con el que también se conoce a la MDMA o metilendioximetanfetamina.
 M, controvertida teoría unificadora de la —también controvertida— teoría de cuerdas.
 M, en bioquímica, representa al aminoácido metionina.

En artes 
 M, jefe ficticio del MI6 en las novelas y películas de James Bond.
 M, una de las principales películas de Fritz Lang, la cual posteriormente tuvo una nueva versión, dirigida por Joseph Losey.
 M, sencillo de la cantante japonesa Ayumi Hamasaki.
 M, nombre de escena del cantante francés Matthieu Chédid.
 M, banda musical británica.

En otros ámbitos 
 M, representación del número 1000 en la numeración romana.
 M, el código ISO3166-2:AR de la Provincia de Mendoza (Argentina).
 La línea M del servicio de metro de Nueva York.

Enlaces externos